Pedro Soto puede referirse a:
Pedro de Soto (1498-1563), teólogo español.
Pedro Soto de Rojas  (1584-1658), poeta español.
Pedro Blanco Soto (1795-1829), prócer de la independencia y presidente de Bolivia.
Pedro Juan Soto (1928-2002), escritor puertorriqueño.
Pedro Soto (1952-) futbolista mexicano